Oak Point (Flórida)
Oak Point (Texas)

Desambiguações de topônimos